The Rookie (1959), een film van George O'Hanlon
The Rookie (1990), een film van Clint Eastwood
The Rookie (2002), een film van John Lee Hancock
The Rookie (televisieserie), een televisieserie uit 2018